Мата Обскура има више значења:

 Мата Обскура (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Обскура (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику